Les Mura di Arcidosso  sont le nom italien des fortifications, remparts, tours et bastions, qui ceinturent la cité médiévale d'Arcidosso sur son promontoire collinaire (province de Grosseto).

Dotée d'une  forteresse aldobrandesque en 1331, elle se complète alors de murailles plus élaborées pour la défense de la ville.

Portes 
 La Porta di Castello, 
 La Porta dell'Orologio, 
 La Porta Talassese

Articles connexes 
 Liste des cités fortifiées italiennes

Arcidosso
Architecture militaire du Moyen Âge
Architecture militaire en Toscane
Patrimoine du XIIIe siècle
Patrimoine du XIVe siècle
Monument dans la province de Grosseto
Arcidosso